Полша е сред страните в света с най-нисък коефициент на раждаемост. Според данни на Световната банка през 2013 година той е 9.60 ‰.

Численост 
Численост на живородените през годините, според данни на ГСС:

Коефициент на раждаемост 
Коефициент на раждаемост през годините, според различни данни (в ‰, брой родени за една година на 1000 души от населението):

Войводства 
Коефициент на раждаемост през годините, по войводства, според данни на ГСС (брой родени за една година на 1000 души от населението, в ‰):

Окръзи 
Коефициент на раждаемост през годините, по окръзи, според данни на ГСС (брой родени за една година на 1000 души от населението, в ‰):

Вижте също 
 Раждаемост
 Списък на страните по коефициент на раждаемост
 Смъртност в Полша
 Естествен прираст в Полша
 Население на Полша

Източници 

Население на Полша
Полша